Александр Вишневецкий:
 Вишневецкий, Александр Александрович (1543—1577) — западнорусский князь, политический и военный деятель Речи Посполитой.
 Вишневецкий, Александр Леонидович (более известен под фамилией Вишневский; 1861—1943) — российский актёр, один из создателей Московского Художественного театра, Герой Труда.
 Вишневецкий, Александр Михайлович (ум. 1594) — крупный политический и военный деятель Речи Посполитой.
 Вишневецкий, Александр Михайлович (ум. 1555) — крупный политический и военный деятель Речи Посполитой, староста Речицкий.